Троскок у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржано је 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј.

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Теди Тамго из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичара из 11 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 9. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре првенства (9. марта 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 17,00 м. Норму су испунила четворица (КВ), а друга четворица по постигнутом резултату у квалификацијама (кв).,

Финале 
Финално такмичење је одржано 11.3.2012. у 16:10. Сви финалисти су извели по шест скокова.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012.

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани